Fabri ist der Familienname folgender Personen:

 Adhémar Fabri († 1388), Bischof von Saint-Paul-Trois-Châteaux und von Genf
 Albrecht Fabri (Pseudonyme Karl Albrecht, Albertin Charlus, Otto Rodenkirchen; 1911–1998), deutscher Schriftsteller

 Baldemar Fabri (um 1320–1382/1383), deutscher katholischer Priester, Historiker und Topograph, siehe Baldemar von Petterweil
 Elio Fabri (* 1930), italienischer Physiker
 Ernst Fabri (1891–1966), österreichisch-sowjetischer Schriftsteller
 Ernst Friedrich Wilhelm Fabri († 1866), deutscher evangelischer Theologe und Dekan; Vater von Friedrich Fabri
 Felix Fabri (1441/1442–1502), schweizerisch-deutscher Ordensgeistlicher und Schriftsteller
 Frances Fabri (1929–2006), ungarisch-US-amerikanische Holocaustüberlebende und Historikerin
 Friedrich Fabri (1824–1891), deutscher Theologe und Kolonialpolitiker
 Friedrich Fabri (Heimatforscher) (1927–1990), deutscher Heimatforscher
 Giovanni Antonio Fabri (1652–1723), italienischer katholischer Superior und Visitator
 Honoré Fabri (um 1608–1688), französischer Philosoph, Mathematiker und Physiker
 
 
 Martin Fabri († 1520), Pfarrer in Görlitz 
 Martinus Fabri († 1400), niederländischer Komponist
 Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580–1637), französischer Gelehrter
 Nikolaus Fabri von Carbach (* um 1485; † 1534), humanistischer Historiker
 Pierre Fabri (1450–1535), französischer Dichter, Rhetoriker und Romanist
 Rodrigo Fabri (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Stefano Fabri (ca. 1560–1609), Komponist und Kapellmeister
 Stefano Fabri junior (ca. 1606–1658), Kapellmeister
 Thomas Fabri (aktiv etwa von 1400 bis 1415), franko-flämischer Komponist und Sänger der frühen Renaissance
 Ulrich Fabri (um 1495–1544), Humanist
 Zoltán Fábri (1917–1994), ungarischer Regisseur

Fabri ist der Künstlername folgender Personen:
 Fabri Fibra (eigentlich Fabrizio Tarducci; * 1976), italienischer Rapper

Fabri ist der Rufname folgender Personen:
 Fabricio Agosto Ramírez (* 1987), spanischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Fabry
 Fabbri